teq – codice ISO 639-3 della lingua temei
 TEQ – Tossicità equivalente di sostanze nocive